Het seizoen 2010–2011 van FC Den Bosch was het 44ste jaar in het bestaan van deze Nederlandse betaaldvoetbalclub uit de gelijknamige stad. De club kwam uit in de Eerste Divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. Onder leiding van trainer-coach Alfons Groenendijk eindigde FC Den Bosch op de achtste plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor de club op eigen veld in de derde ronde van eredivisionist AZ Alkmaar, onder meer door twee treffers van de Braziliaanse spits Jonathas. John Verhoek maakte de meeste doelpunten van de selectie: hij scoorde tien maal.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Zie ook 
 Lijst van spelers van FC Den Bosch

Externe links 
 Website van FC Den Bosch
 Supportersclub FC Den Bosch

 2010/11
Den Bosch